Auzon steht für:
 Auzon, französische Gemeinde im Département Haute-Loire

mehrere Flüsse in Frankreich:
 Auzon (Allier, Auzon), Nebenfluss des Allier (Mündung bei Auzon)
 Auzon (Allier, Cournon), Nebenfluss des Allier (Mündung bei Cournon-d’Auvergne)
 Auzon (Ardèche), Nebenfluss der Ardèche
 Auzon (Aube), Nebenfluss der Aube
 Auzon (Bouzanne), Nebenfluss der Bouzanne
 Auzon (Cèze), Nebenfluss der Cèze
 Auzon (Sorgue), Nebenfluss der Sorgue (Ouvèze)

Siehe auch: Runenkästchen von Auzon